Graaff ist der Familienname folgender Personen:
 Bart de Graaff (1967–2002), niederländischer Moderator und Unternehmensgründer
 Carlo Graaff (1914–1975), deutscher Politiker
 David Pieter de Villiers Graaff (1859–1931), südafrikanischer Geschäftsmann und Politiker
 De Villiers Graaff (1913–1999), südafrikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Frederik van de Graaff (1944–2009), niederländischer Ruderer
 Jan de Graaff (1903–1989), niederländischer Gärtner und Züchter
 Jan van de Graaff (* 1944), niederländischer Ruderer
 Johannes de Graaff (1729–1813), niederländischer Kolonialgouverneur
 Laurien van der Graaff (* 1987), Schweizer Skilangläuferin
 Marcel de Graaff (* 1962), niederländischer Politiker (PVV)
 Peter Graaff (1936–2014), niederländischer General
 Rein de Graaff (* 1942), niederländischer Jazz-Pianist
 Robert Jemison Van de Graaff (1901–1967), US-amerikanischer Physiker
 Wilhelm de Graaff (1912–1975), deutscher Glasmaler
 Willem de Graaff (1931–2021), niederländischer Eisschnellläufer

Graaff ist der Name folgender Unternehmen:
 Waggonbau Graaff, deutscher Fahrzeughersteller für Güterwagen, ehemals auch Straßenbahnwagen und Omnibussen in Elze

van de Graaff steht für:
 van de Graaff (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Van-de-Graaff-Beschleuniger, Gleichspannungs-Teilchenbeschleuniger
 Van-de-Graaff-Generator, Gleichspannungsgenerator
 Van der Graaf Generator, britische Band
 Graaf
 Graff